Franciszek Czapski (zm. 1736) – kasztelan gdański, podkomorzy chełmiński
 Franciszek Czapski (zm. 1754) – scholastyk i oficjał generalny chełmiński
 Franciszek Hutten-Czapski (1873–1953) – starosta wrzesiński (1918–1921)
 Franciszek Mirosław Czapski (1607–1677) – podkomorzy malborski
 Franciszek Stanisław Hutten-Czapski (1725–1802) – wojewoda chełmiński